The Witcher (Le Sorceleur) est un univers littéraire de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski
The Witcher (2019), série télévisée américano-polonaise
The Witcher, série de jeux vidéo
The Witcher (2007)
The Witcher 2: Assassins of Kings (2011)
The Witcher 3: Wild Hunt (2015)
The Witcher (2001), nom alternatif du film polonais 
, série de comics polonais
, série de comics américain

Voir aussi